Vandalia (abgeleitet von Vandalen, oft auf einen mecklenburgischen Ursprung der Siedler verweisend) ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Vandalia (Illinois)
 Vandalia (Indiana)
 Vandalia (Iowa)
 Vandalia (Michigan)
 Vandalia (Missouri)
 Vandalia (Montana)
 Vandalia (New York)
 Vandalia (North Carolina)
 Vandalia (Ohio)
 Vandalia (Texas)
 Vandalia (West Virginia)

Vandalia bezeichnet:
 Vandalia-Kolonie, geplante britische Kolonie in Nordamerika
 Vandalia (Hymne), Landeshymne von Mecklenburg-Strelitz
 Vandalia (Schiff, 1871)
 Vandalia (Studentenverbindung)